Pemberg ist der Ortsname von

 Pemberg (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Pemberg (Rattenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Rattenkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Pemberg (Gemeinde Klein Sankt Paul), ein Ortschaftsbestandteil von Sittenberg (Gemeinde Klein Sankt Paul)#Pemberg, Kärnten